Pátzcuaro – jezioro w Meksyku
 Pátzcuaro – miasto w Meksyku